

Прізвище 

 Александер Гілл Еверетт — американський дипломат, політик і бостонський літератор
 Г'ю Еверетт — американський фізик
 Брент Еверетт — канадський гей-порно модель, актор і режисер
 Денні Еверетт (* 1966) — американський легкоатлет, що спеціалізується на спринті, олімпійський чемпіон та бронзовий призер Олімпійських ігор 1988 року, чемпіон світу.
 Едвард Еверетт — американський політичний і державний діяч, дипломат, губернатор Массачусетса, державний секретар США
 Руперт Еверетт — британський актор, продюсер та письменник, дворазовий номінант на здобуття кінопремії «Золотий глобус»

Топонім 

 Еверетт — місто, штат Массачусетс
 Еверетт — місто, штат Пенсільванія
 Еверетт — місто в штаті Вашингтон, адміністративний центр округу Сногоміш

Інше 
 Еверетт Сілвертіпс — американський молодіжний хокейний клуб, представляє місто Еверет, штат Вашингтон
 14593 Еверетт — астероїд головного поясу